ima više značenja.

 Karbamoil-fosfatna sintaza (glutamin-hidrolizujuća), enzim
 Kapsaicin